Рибалка — професія людини, що займається рибальством.

Прізвище 
Рибалка — українське прізвище.

 Рибалка Валентин Васильович ( 1947) — доктор психологічних наук.
 Рибалка Віктор Іванович — київський кримінальний авторитет «Рибка».
 Рибалка Володимир Олександрович ( 1977) — український спринтер, чемпіон та рекордсмен України.
 Рибалка Іван Климентійович (1919—2001) — доктор історичних наук.
 Рибалка Олег Іванович — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Рибалка Олександр ( ? — †1938) — бандурист, артист.
 Рибалка Олександр Володимирович (1966—2022) — український та ізраїльський письменник, перекладач, журналіст.
 Рибалка Сергій Вікторович ( 1978) — український політик.
 Рибалка Сергій Олександрович ( 1990) — український футболіст, півзахисник.

Див. також 
 Рибалко

Українські прізвища